Бундесліга 2011—2012 () — 49-ий сезон першої німецької Бундесліги. Сезон розпочався 5 серпня 2011 традиційно матчем за участю діючого чемпіона — «Боруссія». Останній тур було зіграно 5 травня 2012, зимове міжсезоння – з 19 грудня до 20 січня. Особливістю турніру є участь в ньому команди «ФК Аугсбург», яка стала уже 51-им учасником першості країни в її найвищому дивізіоні за всю її історію.

Чемпіоном стала «Боруссія Дортмунд», захистивши таким чином торішній титул і здобула 8 титул в історії клубу.

Регламент змагань 
В першості беруть участь 18 команд: 15 команд, що залишились в Бундеслізі, 2 команди, що здобули право змагатись цій вищій лізі країни за підсумками змагань у Другій Бундеслізі, та команда, яка перемогла у раунді плей-офф за право змагатись у Бундеслізі.

За результатами чемпіонату дві команди, що посіли останні місця, вибувають до Другої Бундесліги, відповідно дві найкращі команди Другої Бундесліги отримають право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону. Шістнадцята команда за підсумками сезону та третя команда Другої Бундесліги зіграють між собою перехідних 2 матчі, переможець (у підсумку) в наступному сезоні продовжує змагання в Бундеслізі.

Кваліфікація до єврокубків 
Відповідно до Таблиці коефіцієнтів УЄФА Німеччнина отримала право представити 7 команд в єврокубках сезону 2012—2013. 4 команди за підсумками чемпіонату отримають можливість боротись в Лізі чемпіонів, ще 3 команди боротимуться в Лізі Європи (оскільки обидва фіналісти Кубка Німеччини кваліфікувались до Ліги чемпіонів, то третю команду яка здобуде право виступати в Лізі Європи буде визначено за підсумками чемпіонату).

«Баварія» та «Боруссія Дортмунд» вже кваліфікувались до Ліги чемпіонів. Фінальна турнірна таблиця визначить з якого раунду вони почнуть змагання.

Команди учасники першості

Стадіони 
Перед початком сезону домашня арена клубу «Аугсбург» була переіненована і тепер носить назву СГЛ-Арена. «Майнц 05» розпочне сезон на новому домашньому стадіоні Кофаце-Арена

Зміни головних тренерів

Загальні персоналії та спонсори 
Офіційним м'ячем чемпіонату є "Adidas Torfabrik", дизайн якого було змінено в порівнянні з минулим сезоном.

Сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Тур за туром

Результати матчів

Плей-оф 
16-та команда за підсумками сезону в Бундеслізі та 3 команда Другої Бундесліги зіграють між собою  2 матчі. Переможеть здобуде право змагатись в Бундеслізі наступного сезону.

Статистика

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Бундесліга на сторінці Німецької футбольної ліги  

Німеччина
Німеччина
2011—2012
2011 у німецькому спорті
2012 у німецькому спорті